Rui Santos (ou Ruy Santos) pode referir-se a:

 Rui Santos (ator) – ator português
 Rui Santos (jornalista) – jornalista português
 Rui Santos (político) - político brasileiro
 Ruy Santos – cineasta brasileiro

Desambiguações de antropônimos